Die Iran International 2018 im Badminton fanden vom 5. bis 8. Februar 2018 in Teheran statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste
 Nguyễn Tiến Minh (Finale)
 Phạm Cao Cường (Champion)
 Duarte Nuno Anjo (zurückgezogen)
 Bahaedeen Ahmad Alshannik (2. Runde)
 Job Castillo (2. Runde)
 Emre Lale (Viertelfinale)
 Lê Đức Phát (3. Runde)
 Sahil Sipani (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste
 Lee Ying Ying (Finale)
 Yvonne Li (Viertelfinale)
 Vaishnavi Reddy Jakka (Halbfinale)
 Rasika Raje (Viertelfinale)
 Thinaah Muralitharan (Champion)
 Vrushali Gummadi (2. Runde)
 Sónia Gonçalves (2. Runde)
 Mariana Ugalde (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste
 Bahaedeen Ahmad Alshannik / Mohd Naser Mansour Nayef (Viertelfinale)
 Kapil Chaudhary / Brijesh Yadav (2. Runde)
 Job Castillo / Lino Muñoz (2. Runde)
 Tarun Kona / Saurabh Sharma (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste
 Soong Fie Cho / Tee Jing Yi (zurückgezogen)
 Soraya Aghaei Hajiagha / Sara Delavari Kashani (Viertelfinale)

Endrunde

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2018
Badminton 2018
Badmintonwettbewerb in Teheran